Chicalote puede referirse a:

 el nombre común de la planta Argemone mexicana; o
 el nombre común de la planta Bocconia arboreal.